Feel the Misery () — двенадцатый студийный альбом британской дум-метал-группы My Dying Bride, выпущенный 18 сентября 2015 года лейблом Peaceville Records. Альбом записывался при участии гитариста Кэлвина Робертшоу, участника My Dying Bride с 1990 по 1999 год, который заменил Хэмиша Гленкросса. Feel the Misery получил положительные оценки критиков. Свою высшую позицию он занял в финских музыкальных чартах (33-е место).

Об альбоме

Запись и релиз 
24 октября 2014 года My Dying Bride сообщили о начале работы над новым альбомом в звукозаписывающей студии Academy Studios в Дьюсбери, Западный Йоркшир. Сведение и финальные изменения проводились на студии Futureworks в Манчестере. 25 июня 2015 года группа объявила дату выхода альбома, а также представила его обложку и окончательный список композиций. Feel the Misery вышел в следующих форматах:
 CD — CD-диск в диджипаке;
 Два виниловых 12-дюймовых диска;
 Специальное издание с двумя CD-дисками, двумя 10-дюймовыми пластинками и расширенным буклетом.
Альбом записывался при участии гитариста Кэлвина Робертшоу, участника My Dying Bride с 1990 по 1999 год, который пришёл на смену Хэмишу Гленкроссу, покинувшему коллектив по причине занятости в проекте Vallenfyre.

Тематика и стиль 
Feel the Misery характеризуется традиционным для группы депрессивным и меланхоличным звучанием. На альбоме прослеживаются мотивы ранних альбомов My Dying Bride: продолжительные ритм-партии в низком гитарном строе, чередование гроулинга и чистого вокала, сбалансированное сочетание мрачного готик-метала и тяжелого дэт-дум-метала. Также, музыканты использовали пианино и скрипку при записи большинства композиций. Симфонические оркестровки ярко выражены в «And My Father Left Forever», «Feel the Misery» и «I Almost Loved You».

Участники My Dying Bride описали альбом следующим образом:

Восемь новых композиций, описывающих жизненный путь, что ведёт сквозь тёмные двери и тяготы, которые мы все должны пережить просто даже для того, чтобы всё это закончилось.

Вокалист Аарон Стейнторп так прокомментировал тематику Feel the Misery:

Это картина павших тел и сломанных конечностей и чувства отчаяния от того, что их приходится тщательно собирать, ведь это не чужие вам люди, и аккуратно помещать их вместе обратно в землю, с которой они пришли.

Рецензии 

Feel the Misery получил положительные оценки критиков. Metal Hammer поставил альбому шесть баллов из семи. The Guardian назвала творение My Dying Bride «триумфальным заявлением о нынешней жизнеспособности этой бывалой группы». Грэг Прэтт (Greg Pratt) из Exclaim!, Сэм Шепард (Sam Shepherd) из musicOMH и Чад Боуэр (Chad Bowar) из Loudwire охарактеризовали альбом как соответствующий привычному стилю группы. Прэтт писал: «Все говорят, здесь нет больших сюрпризов, и это здорово: My Dying Bride знают, что делают, и это очень хорошо выполненный, шикарный и волнующий дум-альбом». Шепард подчеркнул, что альбом укрепил репутацию My Dying Bride. Боуэр сказал о Feel the Misery следующее: «Группа не выходит слишком далеко из своей зоны комфорта в альбоме, и это очень хорошо на ней сказывается».

Критики высоко оценили вступительную песню альбома «And My Father Lost Forever». Джеймс Залаки (James Zalucky) из Metal Injection назвал трек «удивительно энергичным и бодрым». Боуэр из Loudwire также описал песню как динамичную. Том Юрек (Thom Jurek) из AllMusic заявил, что данная композиция «является витриной <...> чистого вокала Аарона Стейнторпа». The Guardian охарактеризовала песню как «удивительно мрачную входную точку в яркий, но подавляющий шквал отчаяния альбома».

Список композиций

Участники записи 

 Аарон Стейнторп — вокал
 Эндрю Крэйган — гитара
 Кэлвин Робертшоу — гитара
 Елена Абё — бас-гитара
 Шон МакГоуэн — клавишные, скрипка
 Дэн Баллинс — ударные

Места в чартах

Примечания 

Альбомы 2015 года
Альбомы My Dying Bride
Альбомы Peaceville Records